Gschaider ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Gschaider (* 1980), österreichischer Tänzer
 Gisela Gschaider, Geburtsname von Gisela Stuart (* 1955), britische Politikerin
 Hermann Gschaider (* 1956), österreichischer Bildhauer
 Julius Gschaider (1878–1963), österreichischer Kaufmann und Politiker